В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1069 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1069 году

Январь 
 28 января — Роберт де Комин — первый нормандский граф Нортумбрии (1068—1069), основатель рода Коминов

Февраль 
 11 февраля — Клюни, Этьен де — французский кардинал с 1049 года.

Апрель 
 28 апреля — Магнус II Харальдссон — король Норвегии (1066—1069)

Сентябрь 
 11 сентября — Элдред — архиепископ Йоркский (1060—1069)

Октябрь 
 26 октября — Деди III фон Веттин —  маркграф Лужицкой марки (1069), убит.

Декабрь 
 30 декабря — Готфрид II Бородатый — граф Вердена (1025—1044, 1049—1069), герцог Верхней Лотарингии (1044—1047), герцог Нижней Лотарингии (1065—1069), маркграф Антверпена (1044—1045; как Готфрид III), маркграф Тосканы (1054—1069; как Готфрид I), герцог Сполето (1054—1069)

Дата неизвестна или требует уточнения 

 Аббад II аль-Мутадид — мусульманский правитель Севильи с 1042 года.
  — епископ Ирия Флавии (1067—1069). Убит
  — герцог Амальфи (1029—1034, 1038—1039, 1052—1069)
 Мстислав Изяславич — князь новгородский (1055—1067), князь полоцкий (1069)
 Тилопа — великий индийский тантрик, один из 84 буддийских махасиддх, почитаемый как основоположник линии Кагью тибетского буддизма.

См. также 
 Список умерших в 1068 году
 Список умерших в 1070 году

1069